Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem – muzeum utworzone w lesie rzuchowskim, na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof (poz. w rej. zabytków A-508/249 z 17 czerwca 1994) oraz w ruinach miejscowego pałacu (poz. w rej. zabytków A-509/250 z 8 sierpnia 1994). Oddział zamiejscowy Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

Historia muzeum 
Z inicjatywy Muzeum Okręgowego w Koninie w 1986 r. rozpoczęto badania archeologiczne na terenie byłego obozu. Muzeum w lesie na północ od wsi Rzuchów powstało 17 czerwca 1990 r. jako oddział Muzeum Okręgowego w Koninie. Równolegle prowadzono badania terenowe i wywiady wśród okolicznych mieszkańców. Z braku środków badania przerwano i wznowiono dopiero w 1997 roku.

Dzięki staraniom Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 1998 r. muzeum pozyskało cały majątek obejmujący pałac, zabudowania gospodarcze i park – zlokalizowane w centrum wsi Chełmno. W 2009 r. w odrestaurowanym spichlerzu uruchomiono wystawę poświęconą obozowi.

Od lipca 2013 r. stanowi oddział zamiejscowy Muzeum Martyrologicznego w Luboniu-Żabikowie. Placówka jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Na terenie muzeum znajduje się lapidarium nagrobne prezentujące nagrobki z cmentarzy żydowskich z regionu konińskiego oraz pomniki.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Chełmno
Obóz zagłady w Chełmnie nad Nerem